Let’s Get It: Thug Motivation 101 () — дебютный студийный альбом рэпера Young Jeezy, выпущенный 26 июля 2005 года звукозаписывающей компанией Def Jam. Данный альбом является дебютом для артиста в мейнстрим индустрии США. В записи пластинки приняли участие Mannie Fresh, Akon, Jay-Z, Young Buck, T.I., Lil Scrappy и другие. Видеоклипы, снятые из этого альбома, регулярно транслировались на телеканалах BET, VH1 и MTV. Имеет мультиплатиновый сертификат RIAA.

Коммерческий успех 
После первой недели продаж альбом дебютировал на строчке № 2 в чарте Billboard 200, продав более 172 000 экземпляров. 29 сентября 2005 года альбом получил платиновый сертификат RIAA.

В 2009 году альбом получил второй платиновый сертификат RIAA, продав в общей сложности более 2 000 000 копий с момента выпуска альбома.

Список композиций 

Использованные семплы
 «Let's Get It / Sky's the Limit»: Giorgio Moroder — «Scarface (Main Theme)».
 «Go Crazy»: Curtis Mayfield & The Impressions — «(Man, Oh Man) I Want to Go Back».
 «My Hood»: T.I. — «Rubberband Man».
 «Talk to 'Em»: Frankie Beverly & Maze — «I Need You».

Видеоклипы
 2004:  
 2004:  
 2005:  
 2005:  
 2006: 
 2006:

Позиции в чартах 

Альбомы Young Jeezy
Альбомы, спродюсированные Доном Кэнноном
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, спродюсированные Drumma Boy